Баукау:

 Баукау — город и подрайон на востоке центральной части Восточного Тимора.
 Баукау — один из 13 округов Восточного Тимора.